

Geografia

Brasile 
 Santa Teresa – città dello Stato dell'Espírito Santo
 Santa Teresa – quartiere di Rio de Janeiro

Italia 
 Santa Teresa – quartiere di Cagliari
 Santa Teresa – frazione di Spoltore in provincia di Pescara
 Santa Teresa di Gallura – comune della provincia di Sassari
 Santa Teresa di Riva – comune della città metropolitana di Messina

Altri Stati
 Santa Teresa – comune argentino della Provincia di La Pampa
 Santa Teresa – comune nicaraguense del Dipartimento di Carazo
 Santa Teresa – CDP del Nuovo Messico
 Santa Teresa – città del Venezuela

Persone 
 Santa Teresa d'Avila (o di Gesù)
 Santa Teresa di Lisieux (o di Gesù Bambino)
 Santa Teresa di Gesù di Los Andes
 Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)
 Santa Teresa Couderc
 Santa Teresa Eustochio Verzeri
 Santa Teresa Jornet e Ibars
 Santa Teresa di Calcutta

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Teresa